Die Wysschaja Liga 1983 war die 46. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 26. März und endete am 6. November 1983.

Dnjepr Dnjepropetrowsk gewann mit vier Punkten vor Spartak Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || LTU
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || UKR
 || UZB
 || UKR
 || RUS
 || AZE
 || ARM
 || RUS
 || GEO
 || GEO
 || MDA

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1983 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1983 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1983
1983